Lechazo asado en la cocina española puede referirse a un asado:

Un plato elaborado a base de carne de cochinillo lechal. 
Un plato elaborado a base de carne de cordero lechal.